, ) — название некой части или всего северного Вьетнама, периодически использовалось со времён династии Хонг-банг и до окончания четвёртого китайского завоевания государства вьетов (1407—1427).

Ванланг 
Название «Зяоти» носила одна из , административных единиц, примерно соответствующих району, государства Ванланг. Её территория включала современный Ханой и земли на правом берегу Красной реки.

Намвьет 
После аннексии Аулака в (179-й год до н. э.) китайско-вьетским государством Намвьет его территория была разделена на две части, одну из которых назвали «Кыутян» (九真, Цзючжэнь), а другую — «Зяоти» (Цзяочжи).

Китайское владычество 

В 111 году до н. э. династия Хань уничтожила Намвьет и захватила его земли. Деление территории бывшего Аулака на Куытян и Зяоти сохранилось. Главой района был китайский губернатор ().  был частью , которым управлял . Столицей Зяоти сперва был Мелинь, а затем её перенесли в  (регион в современном уезде , провинция Бакнинь).

Согласно Ханьшу, Зяоти делился на 10 уездов: , , , , , , , ,  и . Историк  утвердждал, что Зяоти включал все территории Тонкина, кроме верховья рек Да и Ма, а также юго-западную часть современной Гуанси. Юго-западная часть современной провинции Ниньбинь была пограничной территорией между Зяоти (Цзяочжи) и Кыутяном.

Торговля с Западом 

Командорства Цзяочжи и Жинань стали входной точкой в Китайскую империю для торговцев из разнообразных стран, включая Римскую империю. В Хоу Ханьшу говорится о том, что в 166 году н. э. римский император Аньдунь (Марк Аврелий) отправил послов за Жинань. В 89—105 годах н. э. римляне посылали несколько послов с дарами. Когда западные регионы взбунтовались, дипломатические отношения с Римской империей были приостановлены. С 160-х годов римляне регулярно прибывали в Жинань с дарами.

В Книге Лян утверждается, что римские торговцы часто посещали дельту Меконга (Фунань),  и Цзяочжи.

Каттигара 
Зяоти являлтся вероятным кандидатом на место расположения порта, описанного Птолемеем. Эту теорию предложил Фердинанд фон Рихтхофен в 1877 году. Точка зрения Рихтхофена была широко распространена до тех пор, пока благодаря раскопкам не выяснилось, что Каттигара находилась в дельте Меконга, в .

Первый местный цыши 
В правление императора Лин-ди (168—189) в Зяоти появился первый цыши из местных по имени . Он часто писал прошения императору, пытаясь добиться того, чтобы цыши позволили становиться местным. Кандидаты были должны сдать императорские экзамены, но даже получивших отличные оценки назначали только на низшие должности. Другой житель Зяоти, , также отправил множество прошений императору, и, в итоге, жителям Зяоти позволили занимать высокие посты даже в других регионах.

Бронзовая колонна Ма Юаня 
 Основная статья: 
Бронзовая колонна Ма Юаня была возведена после того, как  подавил восстание сестёр Чынг (40-43). Для того, чтобы добыть материал, Ма Юань приказал переплавить объекты традиционного промысла, бронзовые барабаны. На колонне выгравировали надпись:  .

Зяоти в правление династии Цзинь 

Зяоти подвергалась нападениям Тямпы с 270 по 280 годы. В 280 году губернатор Зяоти написал императору Цзинь письмо с жалобой на нападения.

Зяоти под владычеством Восточной У

Зяоти под владычеством Суй и Тан 

Династия Суй разделила Зяоти на 9 районов: , , , , , , ,  и .

После того, как Суй была поглощена династией Тан, статус района Зяоти был изменён на , а название — на .

Округ Зяоти был создан в 622 году из разделившегося тяу . Затем, в 627 году Тан переименовали Зяоти в , а пригородные округа Зяоти,  и  присоединили к Тонгбиню.

В 679 Зяотяу переименовали в . Его разделили на 12 , и один из тяу назывался Зяотяу. В него входило 12 пригородных округов: , , , , , , , .

Зяоти под владычеством династии Мин 

В 1407 году династия Мин захватила Дайвьет, носивший в то время название «Дайнгу», и уничтожила династию Хо. Мин восстановили округ Зяоти, его территорией были все вьетнамские земли, которыми обладали Хо. Зяоти разделили на 15  и 5 независимых :

 , , , ,  (ранее ),  (ранее ), ,  (ранее ), ,  (ранее ), , , , , .

 ,  (ранее ), , , .

После того, как Ле Лой выгнал китайцев из Дайвьета, он изменил административное деление страны, разделив её на 5 . С тех пор словом «Зяоти» или «Зяотяу» административные единицы не называли.

Значение названия 
«Зяо» означает «смешивать, пересекать, соединять», а значение «ти» до конца не выяснено.

«Чжи» (ти) в книгах Сыма Цяня Ши цзи и Ханьшу записывается иероглифом 阯. Однако, в Хоу Ханьшу,  и  использован иероглиф 趾.

В книге Цыхай и историк  утверждают, что оба варианта верны. В Цыхай написано, что у иероглифа 趾 имеется четыре значения:
 нога;
 «палец ноги»
 «оригинал», «след ноги», «след»;
 фонетическое заимствование: основа, фундамент.

Таким образом, «ти» переводится разными способами. Учёный  писал в книгеТундянь: «Цзяочжи — южный народ; большой палец указывает наружу, и, если человек стоит ровно, его большие пальцы смотрят друг на друга, потому этих людей зовут цзяочжи (большие пальцы)». Точка зрения Ду Ю стала популярна среди китайских и вьетнамских учёных.

В томе «Tý» книги Цыюань предлагается другая интерпретация, предполагающая, что цзяочжи означает «противоположный народ».

Вьетнамские учёные , , Чан Чонг Ким,  и другие соглашаются с данной интерпретацией.

В 1868 году доктор Торел (Dr. Thorel) указал, что характеристической особенностью населения Аннама являются указывающие друг на друга большие пальцы ног. Несколько французских учёных также описывали такое наблюдение.

Несмотря на это, смотрящие друг на друга большие пальцы ног встречаются также у малайзийцев, тайцев, китайцев, арабов, меланезийцев и негров, хотя данная особенность не присуща европеоидам.

Слово «Зяоти», произнесённое как «кухи» по-малайски превратилось в португальское название Вьетнама, Кохинхина.

Примечания

Литература 
 Hill, John E. (2009) Through the Jade Gate to Rome: A Study of the Silk Routes during the Later Han Dynasty, 1st to 2nd Centuries CE. BookSurge, Charleston, South Carolina. ISBN 978-1-4392-2134-1.
 Zürcher, Erik (2002): «Tidings from the South, Chinese Court Buddhism and Overseas Relations in the Fifth Century AD.» Erik Zürcher in: A Life Journey to the East. Sinological Studies in Memory of Giuliano Bertuccioli (1923—2001). Edited by Antonio Forte and Federico Masini. Italian School of East Asian Studies. Kyoto. Essays: Volume 2, pp. 21–43.

Вьетские (юэские) государства
Государства в истории Вьетнама